18-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 18-й меридиан восточной долготы
 18-й меридиан западной долготы

См. также 
 18-я параллель